Alexandre Rodrigues pode se referir a:

Alexandre Rodrigues (ator), brasileiro
Alexandre Rodrigues Ferreira, naturalista português
Alexandre Pato, futebolista brasileiro, cujo nome é Alexandre Rodrigues da Silva
Alexandre Rodrigues da Silva Chaves, político brasileiro
Alê Rodrigues, jogador brasileiro de handebol

Ver também
Alexandre

Desambiguações de antropônimos